Кампо ла Хоја има више значења:

 Кампо ла Хоја (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Кампо ла Хоја (Гвасаве), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику